

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Box Elder – città situata tra la Contea di Meade e la Contea di Pennington, Dakota del Sud
 Box Elder – census-designated place situato tra la Contea di Chouteau e la Contea di Hill, Montana